

Грибовщина — село, Берестейська область, Барановицький район, Городищенська сільська рада.
 Грибовщина — село, Вітебська область, Шарковщинський район, Більдюгська сільська рада.
 Грибовщина — село, Гродненська область, Ошмянський район, Новоселковська сільська рада.
 Грибовщина — село, Мінська область, Несвізький район, Леоновицька сільська рада.